E53 oder E 53 steht für:
 BMW E53, ein PKW-Modell
 Europastraße 53, eine Fernstraße von Plzeň in Tschechien nach München in Bayern
 HMS E53, ein britisches U-Boot
 Vitamin-B-Mangel, nach dem ICD-10-Code

E53